Stöckle ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas von Stöckle (1856–1940), Präsident des Bayerischen Obersten Rechnungshofes
 Britta Stöckle (* 1969), deutsche Drehbuchautorin
 Joachim Stöckle (1936–2013), deutscher Politiker (CDU)
 Jochen Stöckle (* 1972), deutscher Journalist und Hörfunkmoderator
 Joseph Stöckle (1844–1893), deutscher Altphilologe und Schriftsteller
 Karl Robert Stöckle (1877–1954), deutscher Theologe und „Peterspfarrer“ von Bruchsal
 Ottfried Waldemar Stöckle (1882–1950), deutscher Zeichner und Glasmaler
 Richard Stöckle (1930–1993), deutscher Lehrer und schwäbischer Mundart-Schriftsteller
 Richard Stöckle (Fußballspieler) (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Tina Stöckle (1948–1992), deutsche Aktivistin der Antipsychiatriebewegung
 Ulrich Stöckle (* 1964), deutscher Unfallchirurg und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Stöckl
 Stoeckle
 Stöcklewald
 Stöckli